Литвинчу́к (, ) — украинская и белорусская фамилия. Происходит от слова «литвины».

Известные носители 
 Литвинчук, Артур Сергеевич (род. 1988) — белорусский гребец на байдарке, заслуженный мастер спорта Республики Беларусь.
 Литвинчук, Борис Михайлович (1917—1998) — Герой Советского Союза.
 Литвинчук, Василий Андриянович (род. 1930) — белорусский писатель, юный партизан Великой Отечественной войны.
 Литвинчук, Иван Самойлович (1920—1951) — майор УПА, краевой проводник УПА-Север.
 Литвинчук, Марина Викторовна (род. 1988) — белорусская гребчиха на байдарке, заслуженный мастер спорта Республики Беларусь.
 Литвинчук, Михаил Степанович (род. 1980) — белорусский футболист.